Eine Martinuskirche befindet sich an den folgenden Orten:

 St. Martinus (Barmen)
 Martinus-Kirche (Berlin-Tegel)
 Martinuskirche (Deutsch Evern)
 Martinuskirche (Frankfurt-Schwanheim)
 St. Martinus (Kirchberg)
 St. Martinus (Koblenz)
 St. Martinus (Stetternich)
 Alt St. Martinus (Stommeln) heute Konzertsaal
 St. Martinus Pulheim-Sinthern 

Siehe auch:
 Martinskirche